Păunești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Păunești (Vrancea), Gemeinde im Kreis Vrancea

 Păunești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Păunești (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți